Перль — многозначный термин.

 Перль — коммуна в германской земле Саар
 Перль — коммуна во французском департаменте Эна

Фамилия

 Перль, Иосиф (1773—1839) — еврейский литератор и поборник просвещения.
 Перль, Кюрден (род. 1984) — швейцарский лыжник, участник Олимпийских игр, победитель этапа Кубка мира.

См. также 
 Перл

Примечания